

Geografia 
 Distretto di Manzini – distretti dello Swaziland
 Manzini – città dello Swaziland
 Villa Manzini – insediamento della Slovenia

Persone 
 Amerigo Manzini – giornalista, commediografo, attore e filatelista italiano
 Angelo Manzini – avvocato italiano, presidente della Deputazione provinciale di Brescia 
 Antonio Manzini – attore, sceneggiatore, regista e scrittore italiano
 Augusto Manzini – pittore italiano
 Carlo Antonio Manzini – astronomo e matematico italiano
 Clemente Manzini – vescovo cattolico italiano
 Francesca Manzini – imitatrice, comica, conduttrice radiofonica e televisiva italiana
 Gaia Manzini – scrittrice italiana
 Gianna Manzini – scrittrice italiana
 Giovanni Manzini – insegnante e politico italiano
 Italia Almirante Manzini – attrice teatrale italiana
 Luigi Manzini – pittore italiano
 Marilù S. Manzini – scrittrice italiana
 Paola Manzini – politica italiana
 Pedro Manzini – ex calciatore argentino
 Pier Angelo Conti Manzini – canottiere italiano
 Raimondo Manzini – diplomatico italiano
 Raimondo Manzini – giornalista, politico e intellettuale italiano
 Renato Manzini – ex calciatore italiano
 Umberto Manzini – calciatore italiano
 Vincenzo Manzini – giurista italiano

Altro 
 Manzini – cratere lunare